Эмиль Массон:
 Массон, Эмиль (1888—1973) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Массон, Эмиль (1915—2011) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.